

Бабушкінський район — муніципальний район, Вологодська область
 Бабушкінський район — внутрішньоміський район, Північно-Східний округ, місто Москва

Бабушкінський район - колишня назва Шевченківського району, місто Дніпра, Дніпропетровська область